es un videojuego de guerra de estrategia en tiempo real de Nihon Falcom. El juego se considera parte de la serie Dragon Slayer. Se lanzó originalmente en 1991 para NEC PC-9801, se transfirió en 1992 a Super Famicom y en 1994 a Sega Mega Drive. En 1997, Lord Monarch se rehízo para Windows como Lord Monarch Online y se lanzó de forma gratuita en japonés y, por primera vez, en inglés. Lord Monarch es uno de los 42 títulos incluidos en la versión japonesa de Mega Drive Mini.

Modo de Juego

Versión de Super Famicom 
La versión Super Famicom es similar a la versión Sega Mega Drive, excepto que hay más temas además del tema de la Europa medieval. Hay un tema futurista con robots, un tema de comida rápida con papas fritas y refrescos que atacan la comida saludable, un tema de la era de los Tres Reinos y un tema de cuento de hadas. El juego se detiene automáticamente hasta que alguien presiona el botón de inicio, por lo que hay tiempo ilimitado para hacer alianzas en la versión Super Famicom, hasta que se presiona el botón de inicio. Este modo le da al jugador la ventaja a diferencia de la versión Sega Mega Drive porque el jugador puede tomarse un tiempo para elegir un aliado estratégicamente ventajoso.

La versión Super Famicom de Lord Monarch fue uno de los pocos juegos compatibles con el mouse de Super Famicom.

Una versión posterior del juego se transmitió exclusivamente para los mercados japoneses a través de la subunidad Satellaview de Super Famicom con el nombre BS Lord Monarch.

Versión de Mega Drive 
El objetivo es destruir todos los campamentos y campesinos de todos los reinos rivales del jugador dentro de un límite de tiempo estricto. Se pueden formar alianzas cerca del comienzo del juego para ayudar al jugador. Sin embargo, la alianza solo es efectiva hasta que la alianza enemiga sea derrotada. Luego, los antiguos aliados se declaran la guerra entre sí. La victoria a través de una alianza astuta es imposible porque las reglas del juego dictan que solo puede haber un ganador al final del juego; es por eso que los dos antiguos aliados necesitan ir a la guerra para reclamar la victoria. Los campesinos tienen que hacer tareas de ingeniería además de tareas militares. Por ejemplo, se pueden crear o destruir puentes, cuevas llenas de monstruos y vallas con fines estratégicos. Los campesinos también pueden fusionar sus unidades para convertirse en soldados y eventualmente en caballeros cuando haya suficientes unidades en ese ejército. 

Los jugadores pueden jugar en modo campaña (que consiste en ayudar a un rey a erradicar una fuerza rebelde) o modo batalla (donde los jugadores se enfrentan a tres reinos rivales simultáneamente mientras expanden sus propias naciones). En el modo de batalla, el jugador puede elegir entre una gran variedad de estilos artísticos diferentes, como jugar como un ejército japonés extranjero, animales que intentan apoderarse de un bosque, monstruos en el infierno o incluso como un negocio de comida rápida. Estos modos no afectan el juego de ninguna manera, sin embargo, cada modo tiene sus propios niveles únicos. El sistema de diplomacia simplista nunca se puede usar en una partida después de cinco minutos de juego, lo que lo hace útil solo para retrasar la guerra con un reino vecino. Las unidades humanas, así como las de orcos y demonios, se utilizan para campesinos, soldados y caballeros. Además, un líder puede ser un guerrero, un mago o un chamán.

El jugador tiene un avatar líder que debe liberar a los hombres ahorcados de la horca para que sea su asistente, recolectar cofres del tesoro del campo para obtener una afluencia masiva de oro y obligar a las ciudades cercanas a pagar impuestos. Esto convierte los estandartes de la ciudad en los colores del jugador y, en un momento aleatorio, aparece un recaudador de impuestos y trae piezas de oro al castillo del jugador para ayudar con el esfuerzo de guerra. Los impuestos deben ser controlados o de lo contrario el jugador se arruinará y perderá el juego. Incluso los tres oponentes controlados por computadora deben controlar sus tasas de impuestos. Hay un ambiente medieval en el juego en todos los niveles del juego.

Videojuegos para NEC PC-9801
Videojuegos para FM Towns
Videojuegos para Super Nintendo
Videojuegos para Sega Mega Drive
Videojuegos para PlayStation
Videojuegos de Consola Virtual
Videojuegos de Consola Virtual para Wii
Videojuegos de PlayStation Network
Videojuegos de estrategia en tiempo real
Videojuegos de fantasía
Videojuegos de 1991
Videojuegos desarrollados en Japón
Videojuegos de un solo jugador y de multijugador
Videojuegos de Nihon Falcom
Videojuegos de Epoch